Шошана Авивит (Лихтенштейн; ,  — , ) — еврейская .

Биография 
В театре Габима с 1917 года. Молодая актриса из Одессы — Сусанна Лихтенштейн взяла себе имя Шошана Авивит, что значит «весенняя роза».

В Париже с 1924 года. В 1925 году выступает в Париже на сцене совместно с поэтом Константином Бальмонтом. В 20-30-е годы состоялся ряд её выступлений на сцене. В её программе — отрывки из Песни Песней, псалмы Давида, стихотворения из российской русской и еврейской поэзии.

Играла в театре «Комеди Франсез». После войны выступала на вечерах Федерации еврейских обществ во Франции, Союзе русских и литовских евреев.

Известный поэт Константин Бальмонт посвятил ей стихи, в 1924 году написав ей во Францию:
«Почему я Вас почувствовал сразу там в Москве, почему Вы так остро, больно и нежно вошли в мое сердце?»

Вышла замуж за комедийного актёра Даниэля Лекуртуа. Дочь Шошаны от первого брака — Агнес Оркин-Лекуртуа — стала известным французским физиком, работала в ЦЕРНе.

С 1950-х годов актриса жила в Израиле.

Семья 
 Дочь её сестры Ханы Лихтенштейн — Алла Симон — стала членом банковской семьи Симон-Апель.
 Муж — актёр Даниэль Лекуртуа.

Сценография 
 Старшая сестра — младшая сестра Юлька Ханох Г. Габима бат эсрим вэхамеш (Габиме — 25) Тель-Авив, 1946. Пер. Б. А. Энтина
 Г-рит (Срейфа) Ицхока-Лейбуша Переца — Хана, жена Шмарьи
 Дер дибек (Диббук) — Леа

Литература 
 Зарецкая З. Свет звезды Авивит // Алеф (Тель-Авив). 1995. № 582. Май—июнь
 Черняк А. Шошана Авивит — забытая звезда еврейской сцены // Пятница (Тель-Авив). 1996. 18 апреля.
 Бенедиктов М. Шошана Авивит // Рассвет (Париж). 1925. № 5. 1 февраля.
 Авивит Ш. Правда Габимы // Рассвет. 1924. № 10 (98). 9 марта.
 Яблоновский С. Шошана Авивит // Руль. 1924. № 1103. 22 июля.
 Поляков-Литовцев С. Вечер Шошаны Авивит // Последние новости. 1925. № 1457. 24 января.
 Иванов Владислав. Русские сезоны театра «Габима». М.: «АРТ», 1999.

Примечания

Ссылки 
 К. Азадовский. «Глаза Юдифи»: Бальмонт и еврейство // Журнальный зал 
З. Зарецкая. "Судьба московской Габимы 1909 – 1929" 

Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Актёры и режиссёры театра на идише